Розовка — село в Омском районе Омской области России. Административный центр Розовского сельского поселения. Население Розовки на 2014 год составляет 3346 человек.

География 
Населённый пункт находится на юге центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Барабинской низменности, на правом берегу Иртыша, на расстоянии примерно 32 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от посёлка Ростовка, административного центра района.  Абсолютная высота — 82 метра над уровнем моря.

Часовой пояс 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 % из 3346чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 41 улицы и 3 переулков.

Транспорт 
Через село проходит федеральная автотрасса .

Автодорога «Розовка — Нива» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-358) длиной 8,74 км..

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Омского района